Peter Fryer ist der Name folgender Personen:

* Peter Fryer (Journalist) (1927–2006), britischer Journalist und Schriftsteller 
 Peter Fryer (Leichtathlet) (1928–1999), britischer Leichtathlet